Джеймc Макла́хлен Те́рнбулл (; 23 мая 1884,  — дата смерти неизвестна), более известный как Джи́мми Те́рнбулл () — шотландский футболист. Выступал за шотландские клубы «Данди», «Фалкирк», «Рейнджерс», а также за английские «Престон Норт Энд», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Манчестер Юнайтед 
Дебют Джимми Тернбулла за «Манчестер Юнайтед» состоялся 28 сентября 1907 года в матче Первого дивизиона Футбольной лиги против «Челси» на «Стэмфорд Бридж», который завершился победой Юнайтед со счётом 4:1. Свой первый гол за Юнайтед Джимми Тернбулл забил в следующем матче, в игре против «Ноттингем Форест» 5 октября, которая завершилась со счётом 4:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». В общей сложности Джимми Тернбулл провёл за клуб 76 матчей и забил 42 гола. Он помог клубу завоевать чемпионский титул в сезоне 1907/08, когда Юнайтед на 9 очков опередил занявшую второе место «Астон Виллу», а также выиграть Кубок Англии в 1909 году.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона: 1907/08
 Обладатель Кубка Англии: 1909
 Обладатель Суперкубка Англии: 1908
 Итого: 3 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» 
 Jimmy Turnbull на www.spartacus.schoolnet.co.uk 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Лейтон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Парк Авеню»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Хайд Юнайтед»
Персоналии, чья дата смерти не установлена